Харпалион је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 Према Нону, човек из Лемна, познат по вину. Био је отац Алкимахеје, једне од Менада.
 У Хомеровој „Илијади“, био је Тројанац, који се у тројанском рату борио уз свог оца Пилемена. Убио га је Мерион.
 Такође учесник тројанског рата, који се борио са ратницима из Беотије које је предводио Протенор. Убио га је Енеја. Био је син Аризела и Амфиноме.

Извори 

Грчка митологија